Mit dem Namen Zeche Hoffnung gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Hoffnung (Essen-Überruhr) in Essen-Überruhr-Holthausen
 Die Zeche Hoffnung (Essen-Werden) in Essen-Überruhr-Werden

Siehe auch

 Zeche Hoffnungsthal in Hattingen-Bredenscheid
 Zeche Die Hoffnung in Essen-Steele
 Zeche Zur Hoffnung in Essen Stadtmitte
 Zeche Vereinigte Hoffnung & Secretarius Aak in Essen
 Grube Alte Hoffnung in Haiger, Hessen
 Grube Gesegnete Hoffnung in Haiger, Hessen
 Grube Grüne Hoffnung in Burbach im Siegerland
 Grube Hoffnungsstollen, Landkreis Waldshut
 Grube Neue Hoffnung in Bergisch Gladbach
 Grube Anna und Hoffnung bei Liebenburg in Niedersachsen